The Reckoning est le titre de plusieurs œuvres :
 The Reckoning, film de D. W. Griffith (1908)
 The Reckoning, film de Thomas H. Ince (1912)
 The Reckoning, film de Harry L. Fraser (1932)
 The Reckoning, film de Jack Gold (1970)
 The Reckoning, film de Paul McGuigan (2003)
 The Reckoning, téléfilm de Mark Jean (2015).

 Sorcière (The Reckoning), film de Neil Marshall (2020)